Чистово́дная:

 Чистоводная — река в Приморском крае, приток реки Кривая, бассейн Киевки.
 Чистоводная — река в Сахалинской области, приток реки Ожидаевская.

См. также